Françoise Saudan, personnalité politique suisse
 Sylvain Saudan, skieur et alpiniste suisse